Wahlkreis Val-de-Marne steht für folgende Wahlkreise in Frankreich:

 Wahlkreis Val-de-Marne I
 Wahlkreis Val-de-Marne II
 Wahlkreis Val-de-Marne III
 Wahlkreis Val-de-Marne IV
 Wahlkreis Val-de-Marne V
 Wahlkreis Val-de-Marne VI
 Wahlkreis Val-de-Marne VII
 Wahlkreis Val-de-Marne VIII
 Wahlkreis Val-de-Marne IX
 Wahlkreis Val-de-Marne X
 Wahlkreis Val-de-Marne XI
 Wahlkreis Val-de-Marne XII